De 10 kilometer openwaterzwemmen voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2015 vond plaats op 27 juli 2015 in de Kazanka in Kazan.

Uitslag 

 DNF = Niet gefinisht
 DNS = Did not start

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 10